Průměr je slovo s několika významy:

 Průměr (geometrie) – úsečka (tětiva) spojující dva body na kružnici nebo kouli a procházející středem, případně její délka
 Míra polohy – nějaká veličina, která jistým způsobem představuje úroveň (střední hodnotu) numerické proměnné v souboru dat. Konkrétně:
 Aritmetický průměr – samotným pojmem průměr ve statistickém významu se nejčastěji rozumí právě aritmetický průměr
 Geometrický průměr
 Harmonický průměr
 Kvadratický průměr
 Kvantil
 Medián
 Modus
 Střední hodnota
 Vážený průměr
 Klouzavý průměr

Externí odkazy